Konge af Danmark: Christoffer 3. 1440-1448

Se også 1444 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
44
Artikler om enkelte år